Aiba ist der Familienname folgender Personen:

 Aina Aiba (* 1988), japanische Seiyū und Popmusikerin
 Masaki Aiba (* 1982), japanischer Sänger und Schauspieler

Aiba ist der Künstlername folgender Personen:
 Aiba (Sänger) (* 2000), norwegischer Sänger und Schauspieler 

AIBA steht für:
 Association Internationale de Boxe Amateure, Weltverband des Olympischen Boxsports
 Arabisch-Islamisches Biographisches Archiv, ein Onlinearchiv des World Biographical Information System Online
 die chemische Verbindung 2,2'-Azobis(2-methylpropion-amidin)dihydrochlorid, ein Initiator für radikalische Polymerisationen